Багамские Острова принимали участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в шестой раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляло 20 спортсменов, в том числе одна женщина.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1972
Страны на летних Олимпийских играх 1972 года